openMSX — эмулятор бытовых компьютеров стандарта MSX, с открытым исходным кодом. Предназначен для использования на компьютерах под управлением операционных систем Windows, macOS и Linux.

Особенности 
По причинам авторского права эмулятор не может распространяться с оригинальными образами ПЗУ MSX-BIOS. Вместо этого openMSX включает C-BIOS, минимальную реализацию MSX BIOS, позволяющую запускать некоторые компьютерные игры без исходного образа ПЗУ. При желании пользователь может заменить C-BIOS собственным BIOS.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт эмулятора

Свободные эмуляторы
Эмуляторы компьютеров стандарта MSX
Эмуляторы для Windows
Эмуляторы для macOS
Эмуляторы для Linux
Эмуляторы для Unix
Эмуляторы для Android
Приложения, использующие WxWidgets